Валериан Куйбышев
 Куйбышев, Валериан Владимирович (1888—1935) — революционер, советский государственный и партийный деятель.
 Валериан Куйбышев (тип речных судов)
 Валериан Куйбышев (танкер)
 Валериан Куйбышев (эсминец)